Armando De Vincentiis (1943) – atleta italiano, specialista del lancio del disco, vincitore di due medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo
 Carlo De Vincentiis (1622-1677) – violinista italiano
 Carlo De Vincentiis (1849-1904) – medico e chirurgo italiano

Pagine correlate
Vincenti
De Vincenti